Giritirto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Giritirto, Yogyakarta, by, 
 Giritirto, Kebumen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar